Qualifikation zum olympischen Fußballturnier 1976 in Montréal.

Qualifizierte Mannschaften

Europa

1. Runde 
Island, Österreich, die Türkei und Frankreich erhielten Freilose.

2. Runde 
Die Gewinner der vier Gruppen waren qualifiziert.

Gruppe 1 

Abschlusstabelle

Spielergebnisse

Gruppe 2 

Abschlusstabelle

Spielergebnisse

Gruppe 3 

Abschlusstabelle

Spielergebnisse

Gruppe 4 

Abschlusstabelle

Spielergebnisse

Qualifikation